Isaia è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Isaija, Isaja, Isajia, Saia, Saija, Sajia.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nel catanese, con un ceppo distinto nel cuneese.

Deriva quasi certamente dal prenome Isaia, a sua volta derivato dal nome biblico Isaiah, dal significato di "Dio è salvezza".

In Italia conta circa 567 presenze.

Tra le varianti, Isaija, Isaja e Isajia sono rintracciabili prevalentemente nella Sicilia orientale; Saia compare in tutta l'isola; Saija ha un'alta concentrazione nel comune di Rometta (ME), con numerose comparse anche nel capoluogo di provincia.

Persone 
 Alessio Isaia – giocatore di poker italiano
 Lino Isaia – politico tokelauano
 Pelenike Isaia – politico tuvaluano
 Roberto Isaía – musicista e chitarrista argentino

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani